Denumirea de Malevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Malevo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Malevo, un sat în comuna Cepelare, regiunea Smolean.